Лурдес Домінгес Ліно була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Татьяна Гарбін.

Роберта Вінчі виграла титул, у фіналі перемігши Татьяну Гарбін, яка знялась за рахунку 6–7(5–7), 6–4, 0–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

2007
Copa Colsanitas, одиночний розряд